Алектра Блу (; род. 9 июня 1983 года) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась в Финиксе, Аризона. Детство провела в Далласе, Техас. С раннего возраста, будучи спортивной и выносливой, занималась футболом и участвовала в команде болельщиц поддержки в школе. В январе 2005 года, по совету лучшего друга, Алектра решила попробовать себя в порноиндустрии. Она была номинирована AVN на звание лучшей старлетки 2006 года. Такое выдающееся начало заложило фундамент для карьеры, включающей более 120 появлений во взрослых фильмах. Алектра снималась для многих журналов, таких как Hustler, Club, Cheri, и украшала собой обложки Penthouse и Genesis. Была замужем за исполнителем и режиссёром Пэтом Майне, но сейчас пара в разводе. В апреле 2008 года Блу стала «Киской месяца» журнала Penthouse и подписала эксклюзивный контракт с Wicked Pictures.

По данным на 2018 год, Алектра Блу снялась в 460 порнофильмах.

Награды 
 2006 F.A.M.E. Award — Favorite Rookie Starlet of the Year (с Брэнди Тейлор)
 2008: AVN Award Best All-Girl Sex Scene-Video (вместе с Sophia Santi, Сэмми Роудс, Энджи Сэвидж и Лекси Тайлер, в фильме Babysitters от Digital Playground)
 2010 AVN Award — Лучшая сцена группового секса — 2040

Номинации 
 2006 номинация на AVN Award — Лучшая сцена орального секса — видео за фильм «Suck It Dry» (вместе с Делай Стронг и Джонни Дарко)
 2007 номинация на AVN Award — Лучшая новая старлетка
 2009 номинация на AVN Award — Лучшая лесбийская сцена триолизма за фильм «Roller Dollz» (вместе с Кортни Каммз и Тиган Пресли)
 2009 номинация на AVN Award — Лучшая лесбийская сцена триолизма за фильм «Cockstar» (вместе с Кирстен Прайс и Лекси Тайлер)
 2010 номинация на AVN Award — Лучшая групповая лесбийская сцена за фильм «House of Wicked» (вместе с Кирстен Прайс, Кейлени Леи, Микайлой и Джессикой Дрейк)
 2010 номинация на AVN Award — Лучшая сцена орального секса за фильм «Educating Alli»
 2011 номинация на AVN Award — Лучшая лесбийская сцена триолизма за фильм «Lust» (вместе с Аса Акирой и Бри Бенсон)
 2011 номинация на AVN Award — Лучшая групповая лесбийская сцена за фильм «Speed» (вместе с Сэнди Вестгейт, Энджи Сэвидж и Софией Санти)
 2011 номинация на AVN Award — Лучшая сцена группового секса за фильм «Speed»
 2012 номинация на XBIZ Award — лучшая актриса второго плана — The Rocki Whore Picture Show: A Hardcore Parody
 2013 номинация на AVN Award — Лучшая актриса за фильм «Next Friday Night»
 2014 номинация на AVN Award — Лучшая актриса за фильм «Getting Schooled»
 2015 номинация на AVN Award — Лучшая сцена группового секса за фильм «Orgy Masters 4»

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Bio на Wicked Pictures
 Interview на Xcitement.com
 Награды на сайте IMDB 
 Профиль  на сайте AVN
 Профиль  на сайте агентства 101modeling

Порноактрисы США
Penthouse Pets
Эротические фотомодели США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Twistys Treats